Dia — unidade de tempo equivalente a 24 horas
 24 Horas (jornal) — um jornal publicado em Portugal e nos Estados Unidos
 Banco 24 Horas — rede de serviços bancários

Cinema
 24 Hours — filme estadunidense de 1931

Música
 24 Horas (Chiquititas) — CD da adaptação portuguesa da telenovela Chiquititas
 24 Horas por Dia (canção) — canção de Ludmilla, em 2015

Televisão
 24 (série) — série de televisão estadunidense
 Canal 24 Horas — canal de televisão espanhol pertencente a TVE
 24 horas (telejornal chileno) — telejornal chileno

Desambiguações de televisão
Desambiguações de jornais
Desambiguações de música